Ачумави (, также Achumawi, Ajumawi and Ahjumawi) может означать:
 Ачумави — этническая группа в Калифорнии
 Ачумави — индейский язык
  — корабль ВВС США